

Pessoas
Tom Ritchey

Localidades

Ritchey (Missouri)

Outros
Ritchey (cratera)

Desambiguação